Georges d’Amboise – francuski kardynał, arcybiskup Rouen w latach 1494–1510.
 Georges d’Amboise – francuski kardynał, arcybiskup Rouen w latach 1511–1550.